Дрейсиг — фамилия.

Известные носители:

 Дрейсиг, Вильгельм Фёдорович (?—1819) — профессор патологии и терапии Императорского Харьковского университета. 
 Дрейсиг, Иван Христианович (1791‒1888) — украинский актёр.